Ausztrália a legtöbb olimpiai játékokra küldött sportolókat. Az összes nyári játékokon és a legtöbb téli sportünnepen (1952-től mindegyiken) részt vett.

Az Ausztrál Olimpiai Bizottságot 1895-ben alapították, és a NOB még abban az évben felvette tagjai közé.

Edwin Flack volt az első ausztrál sportoló, aki Ausztrália színei alatt versenyzett az olimpiai játékokon, ő 800 és 1500 méteres síkfutásban nyert aranyérmet 1896-ban, Athénban.

Ausztrália 1908-ban és 1912-ben Új-Zélanddal közös olimpiai csapatban indította versenyzőit Ausztrálázsia néven.

Az ország kétszer rendezett olimpiát; 1956-ban Melbourne-ben és 2000-ben Sydney-ben. Ezeken a játékokon a harmadik, illetve a negyedik helyet szerezték meg az adott olimpiád éremtáblázatán.

Ausztrália legtöbb aranyérme úszásban (abban a sportban, amely az ország egyik legkedveltebb sportága) született, ezeket többek között Dawn Fraser és Ian Thorpe tudhatják magukénak. Más sportágak, melyek szorosan kapcsolódnak a kontinensnyi ország olimpiai történetéhez:
 gyeplabda: a női csapat három aranyérmével 1988 és 2000 között, és a férfiak 2004-es győzelmével;
 kerékpározás: pálya-kerékpározás;
 evezés;
 lovaglás: háromnapos csapat versenyszámok;
 és vitorlázás.

Ausztráliának gyengébb eredményei vannak az atlétika versenyszámaiban, főképp az újabb játékokon. Korábban Betty Cuthbert volt a legsikeresebb ausztrál atléta, mellette Cathy Freeman tekinthető a második legeredményesebbnek 2000-ben szerzett 400 méteres síkfutás aranyérmével.

Ausztrália 1994-ig nem nyert téli olimpiai érmet, de azóta előrelépett az éremtáblázaton (elérve a 15. helyet Salt Lake Cityben). Ez az eredménybeli előrelépés adott okot Ausztrália téli olimpiai csapatának megalapítására. Vancouverben már az összesített éremtáblázat 13. helyéig jutott előre az ország.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon 

Az Összes (AUS) eredmény nem tartalmazza az ausztrál sportolók által nyert érmeket Ausztrálázsia színei alatt az 1908-as és az 1912-es játékokon:
 nyolc ausztrál nemzetiségű egyéni versenyzőként
 egy ausztrál nemzetiségűekből álló válogatottként (rögbi, aranyérem, (1908.))
 és egy vegyes összetételű csapatban (férfi 4x200 m gyorsúszás váltó, aranyérem, (1912.)) nyert érmeket.

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Ausztrálázsia az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon